Charles Eames (1907-1978), designer, architecte et cinéaste américain.
 Clare Eames (1894-1930), actrice américaine, de théâtre et du cinéma muet.
 Emma Eames (1865-1952), soprano américaine.
 John Eames (1686-1744), érudit anglais
 Ray Eames (1912-1988), artiste, designer, architecte et réalisatrice de cinéma américaine.

Personnages de fiction
 Alexandra Eames, inspecteur dans la série télévisée américaine New York, section criminelle.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais